koronis (coronis) – ornament, element zdobniczy części tekstu
 Koronis – planetoida o numerze katalogowym 158
 Koronis (łac. Coronis) – w mitologii greckiej córka Flegiasa, kochanka Apollina
 Koronis (łac. Coronis) – w mitologii greckiej córka Koroneusa
 Koronis (łac. Coronis) – w mitologii greckiej jedna z Hiad

Zobacz też 
 rodzina planetoidy Koronis – grupa planetoid